Miriam Simone D'Angelo (Jaú, 21 de abril de 1929) é uma atriz brasileira. Apesar da curta carreira foi um nome importante nos primórdios da teledramaturgia do país e teve diversos marcos como pioneira.

A atriz ingressou na vida artística na Rádio Tupi, aos dezessete anos, contratada por Oduvaldo Viana. Ainda na rádio foi convidada a integrar o núcleo de Cassiano Gabus Mendes.Nesse período se destacou atuando em filmes, radionovelas, teatros e propagandas.

Em 1950 a carreira de Miriam Simone teve seu auge. Foi quando Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil e a atriz foi chamada para fazer a primeira transmissão, ainda em circuito fechado. Foi em uma tarde de setembro que Miriam, ao lado de sua irmã Marly Bueno, foi a primeira mulher a aparecer na televisão. Ambas seguravam a primeira placa focada: "General Electric e Squib do Brasil apresentam:".

Nos primeiros anos da TV Tupi Miriam teve várias marcas como pioneira: a primeira propaganda do Guaraná Antárctica, teleteatros memoráveis como “Deus lhe Pague” com Lima Duarte, “George Sand”, além de diversas peças escritas para a atriz. Ela estrelava semanalmente, às terças feiras, um programa de teleteatro, em que alterava-se sempre o galã. Foi nesse programa que Cassiano Gabus Mendes fez sua primeira aparição na televisão, como seu par romântico.

O motivo de seu afastamento deu-se na primeira noite de transmissão quando a atriz e o engenheiro da GE, responsável pelas instalações do estúdio da televisão, se apaixonaram. Tudo ocorreu no ar: Miriam fazia uma enfermeira e Helio Taques Bittencourt tentava explicar a ela o funcionamento da televisão. Após esse primeiro contato foi questão de tempo até a atriz se casar e sair da Tupi para cuidar da família que criaram: os três filhos Silvia, Celso e Vivien.

Já casada a atriz foi mais uma vez pioneira. Fez o primeiro filme colorido do Brasil: uma propaganda para a Mobil Oil, que usava de uma tecnologia trazida por Italianos após a guerra.

Miriam e Hélio foram casados por 60 anos, até o falecimento do marido em 2013. Eles tiveram 6 netos e uma bisneta. Frequentaram juntos os eventos do Pró-TV, fundação criada pela amiga Vida Alves pela preservação da memória da televisão Brasileira. Miriam recebeu em 2006 na câmara da cidade de São Paulo uma homenagem em reconhecimento a sua participação na história da cidade.

Em 2014 Miriam foi novamente homenageada, na festa de 64 anos da televisão brasileira, por ter sido a primeira atriz da televisão experimental.

Atrizes de São Paulo (estado)
Naturais de Jaú